Wesselow ist der Familienname folgender Personen:

 Juri Alexandrowitsch Wesselow (* 1982), russischer Rennrodler
 Leonie Wesselow (* 1998), deutsche Schauspielerin und Sprecherin